Spitsbergen steht für:

 norwegisch für die Insel Spitzbergen, siehe Spitzbergen (Insel)
 Spitsbergen (Schiff), Schiff der norwegischen Reederei Hurtigruten

Siehe auch:
 Spitzbergen